

Toponyme 
Vomécourt est une commune française située dans les Vosges (88).

Patronyme 
Trois frères, entrés en Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, travaillèrent pour le service secret britannique Special Operations Executive :
Jean de Vomécourt (1899-1945),
Philippe de Vomécourt (1902-1964), chef du réseau VENTRILOQUIST, 
Pierre de Vomécourt (1906-1986), chef du réseau AUTOGIRO, le premier réseau SOE en France.

Homonymie de patronyme